

Бодене — село, Бескарагайський район, Абайська область
 Бодене — аул, Індерський район, Атирауська область